Vitesse kwam in het seizoen 2009/2010 voor het 21e seizoen op rij uit in de hoogste klasse van het betaald voetbal, de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker. Vitesse had, net als alle andere clubs in het betaald voetbal, de eerste ronde een bye.

Samenvatting 
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 2009/'10 onder leiding van trainer Theo Bos.

In de Eredivisie eindigde Vitesse als 14e met 32 punten.
In de KNVB beker werd Vitesse in de derde ronde uitgeschakeld door FC Groningen.

In de competitie bezochten gemiddeld 16.985 toeschouwers Vitesse in GelreDome.

Selectie en statistieken

Selectie

Statistieken 
Legenda

Topscorers

Opstelling: basis & wissels

Mutaties

Aangetrokken in de zomer

Vertrokken in de zomer

Aangetrokken in de winter

Vertrokken in de winter

Wedstrijden

Eredivisie

KNVB beker 

Tweede ronde:

Derde ronde:

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eredivisie 2009/10
 KNVB beker 2009/10

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2009/10